Врата неба

 Врата неба — библейское понятие.
 «Врата неба» («Schaar ha-Schamaim»; Амстердам, 1655) — каббалистический трактат марана Авраама де Герреро.
 «Врата неба» («Врата небесные», ) — итальянский чёрно-белый религиозный фильм режиссёра Витторио Де Сики (1944).

См. также 
 «Преддверие неба» (; 1954) — повесть немецкой писательницы Гертруды фон Ле Форт () о суде Галилея.
 Врата Небесного Спокойствия
 Звёздные врата (значения)
 Святые врата

Примечания